Tavascan steht für:
 Tavascán (span.; katalan.: Tavascan), Ort in der Comarca Pallars Sobirà, Provinz Lleida, Autonome Gemeinschaft von Katalonien, Spanien
 Estación de Esquí Tavascán (span.; katalan.: Estació d'Esquí Tavascan; engl. Pleta del Prat), Wintersportgebiet in der Comarca Pallars Sobirà, Provinz Lleida, Autonome Gemeinschaft von Katalonien, Spanien
 Embalse de Tavascán, Stausee des Noguera de Cardós, Nebenfluss des Ebro, Provinz Lleida, Autonome Gemeinschaft von Katalonien, Spanien
 Cupra Tavascan, SUV-Coupé-Konzeptfahrzeug von Cupra